Roter Rain ist der Name folgender Orte:

 Roter Rain (Külsheim) (), Wohnplatz bei Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Roter Rain (Lauda-Königshofen) (), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Roter Rain kann stehen für:

 Gewanne, in der Folge auch Straßennamen